Пропазин — химическое соединение из группы триазинов.

Получение 
Пропазин можно получить через реакцию цианурхлорида с изопропиламином.

Характеристики 
Пропазин — бесцветное твердое вещество, практически нерастворимое в воде. Он стабилен в нейтральных, слабых щелочных и кислотных растворах.

Использование 
Пропазин применяется в качестве гербицида. Он используется для борьбы против широколистных сорняков и трав. Действие этого гербицида основано на ингибировании фотосистемы II и подавлении фотосинтеза.

В 2002 году пропазин был исключён из списка разрешенных средств защиты растений активными веществами в приложение I директивы 91/414/ЕЭС.
В Германии, Австрии и Швейцарии, использовать это вещество для защиты растений запрещено.

Ссылки 
 Производные триазинов (1,2,4-триазиноны и 1,3,5- триазиноны)

Примечания 

Соединения хлора
Гербициды
Триазины
Ингибиторы фотосистемы II